Adrenérgico es un adjetivo usado en medicina y farmacología para referirse a:
 La epinefrina o adrenalina.
 Un agonista adrenérgico, potenciadores de los receptores adrenérgicos.
 Un antagonista adrenérgico, inhibidores de los receptores adrenérgicos.
 Un receptor adrenérgico, receptor de la adrenalina y otras sustancias adrenérgicas.
 Una droga adrenérgica, una sustancia que actúa como un agonista adrenérgico